Третий тост — в ритуале российского застолья, третий по порядку тост. Значение тоста зависит от субкультуры:
 Третий тост с конца XX века у советских военных и военных стран СНГ используется для поминовения павших;
 Третій тост — газета украинских ветеранов афганской войны;
 Третий тост «за любовь!» За любовь пьют хотя бы один раз в почти каждой компании, обычно за нее звучит третий тост. (Первый тост «за событие», Второй «за Родителей», Третий «за любовь!»). Но т.к. между первой в второй перерывчик не большой, то может сместиться на Четвёртый тост.
 Третий тост «за отсутствующих»: «за женщин!» у мужчин, «за мужчин!» у женщин, «за тех, кто в море»/«за тех, кто на берегу» у моряков.

Примечания